В парному розряді жіночого тенісного турніру Prague Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Карін Кшвендт і Петра Ріттер виграли титул, у фіналі перемігши пару Ева Швіглерова і Нелле ван Лоттум 6–4, 2–6, 7–5.

Сіяні пари 

 Петра Лангрова /  Радка Зрубакова (півфінал)
 Монік Кіне /  Міріам Ореманс (півфінал)

Відсутня
 Карін Кшвендт /  Петра Ріттер (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Prague Open